Lichnov est un toponyme qui peut désigner :

Lichnov, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Lichnov, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie